Аль-Каида:

 Аль-Каида — международная террористическая организация.
 Аль-Каида — газета Иракской коммунистической партии, выходившая (с некоторыми перерывами) в 1943—1955 годах.